Valga est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Valga, une ville d'Estonie, chef-lieu de la commune et du comté de Valga.
 Valga, une commune d'Estonie.
 Valga, commune espagnole de la province de Pontevedra en Galice.